Nominal steht für:
 eine grammatische Einheit aus einem Nomen und seinen Attributen, siehe Nominalphrase #Zusammensetzung einer Nominalphrase
 das Münznominal
 den Nominal (Glocke), Schlagton für die Tonhöhe einer Kirchenglocke
 den Nominalwert

nominal steht für:
 in der Wirtschaftswissenschaft eine nicht inflationsbereinigte Größe, Gegenteil: reale Größe
 in der Statistik eines der Skalenniveaus, siehe Nominalskala
 in der Grammatik: etwas, was die Eigenschaften eines Nomens hat oder was mit einem Nomen konstruiert wird. Siehe: Nomen #Die Ableitung „nominal“.

Siehe auch:
 Nominalkapital
 Nominalzins
 Nominalismus